Kabinet-Rutte I, Nederlands kabinet van 14 oktober 2010 tot en met 5 november 2012
Kabinet-Rutte II, Nederlands kabinet van 5 november 2012 tot en met 26 oktober 2017
 Kabinet-Rutte III, Nederlands kabinet van 26 oktober 2017 tot en met (demissionair) 10 januari 2022
 Kabinet-Rutte IV, Nederlands kabinet vanaf 10 januari 2022